Соревнования в гонке на 30 км классическим стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 28 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015